

Lokalizacje

Niemcy 
 Guttenberg – dzielnica Kemnath
 Guttenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach

Stany Zjednoczone 
 Guttenberg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton,
 Guttenberg – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Hudson.

Osoby 
 Karl-Theodor zu Guttenberg – polityk niemiecki.

Zobacz też 
 Gutenberg
 Guttenberger Wald